La Flaca (littéralement « La Maigre » en espagnol) peut désigner :
La Flaca, revue républicaine et fédéraliste éditée à Barcelone entre 1869 et 1876 ;
La Flaca, album du groupe mexicain Los Freddy's sorti en 1967 ;
La Flaca, album du groupe espagnol Jarabe de Palo sorti en 1996.

Voir aussi 
 Flaca, pseudonyme d'une artiste contemporaine germano-vénézuélienne.
 Flaçà, commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne.